L'Abadia (Reus), edifici de Reus (Baix Camp)
 L'Abadia i l'Altenmünster de Lorsch, panteó a Lorsch, Alemanya
 L'Abadia (les Borges Blanques), habitatge de les Borges Blanques (Garrigues)
 L'abadia de Northanger, novel·la de Jane Austen
 L'Abadia (Vernet), habitatge de Vernet (Artesa de Segre - Noguera)
 L'Abadia (Vilamalla), masia de Vilamalla (Alt Empordà)